KWZ steht für:
 Bahnhof Wuppertal Zoologischer Garten (DS100-Code), Bahnhof in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Flugplatz Kolwezi (IATA-Code), Flugplatz in der Demokratischen Republik Kongo
 KWZ (Graphie), eine der drei vorgeschlagenen Graphien [Lékritir 77 (1977), KWZ (1983), Tangol (2001)] für eine Schriftsprache des Réunion-Kreolisch

kwz steht für:
 Kwadi (Sprache) (ISO-639-3-Code), erloschene Klicksprache, die im Südwesten von Angola gesprochen wurde

Abkürzung